New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2001 – dwudziesta szósta edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 1–2 grudnia 2001 roku w Palmerston North.

Tytuł obronił zespół North Harbour, a najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany przedstawiciel triumfatorów, Rua Tipoki.

Faza pucharowa

Shield

Bowl

Plate

Cup

Bibliografia 
 
 

2001
2001 w rugby union
2001 w Nowej Zelandii